Капуртхала:

 Капуртхала — город в индийском штате Пенджаб. 
 Капуртхала — округ в индийском штате Пенджаб.